Miro (monarca)
Miro (media player)

Desambiguação